Ypsolopha sarmaticella är en fjärilsart som först beskrevs av Hans Rebel 1917.  Ypsolopha sarmaticella ingår i släktet Ypsolopha, och familjen Ypsolophidae. Enligt den finländska rödlistan är arten nära hotad i Finland. Arten har ej påträffats i Sverige. Artens livsmiljö är parker, gårdsplaner och trädgårdar.

Källor 

Fjärilar
sarmaticella